Натуральне число 347
 347 рік до нашої ери
 347 рік нашої ери